Most kan henvise til:

 Most (by) – by i Tjekkiet
 Most (distrikt) – distrikt i Tjekkiet om byen Most
 Most (drik) – aften fra presset frugter